est un livre de 2008 consacré à Wikipédia écrit par Phoebe Ayers, Charles Matthews et Ben Yates. C'est un tutoriel doublé d'un livre de référence sur l'historique et le fonctionnement du projet. Il explique comment contribuer à l'encyclopédie en ligne. Des sections sont consacrées aux professeurs, utilisateurs et chercheurs.

 fut publié par . Le livre était sous Licence de documentation libre GNU. Il est maintenant sous CC BY-SA.

Liens externes

 Site web
 How Wikipedia Works (pdf)

Notes et références 

Livre paru en 2008
Wikipédia